Ciudad Bolívar (Venezuela), een stad in Venezuela
 Ciudad Bolívar (Colombia), een gemeente in Colombia